Stati Uniti d'America
 Brownstown – villaggio della Contea di Fayette, Illinois
 Brownstown – capoluogo della Contea di Jackson, Indiana
 Brownstown – charter township della Contea di Wayne, Michigan
 Brownstown – borough della Contea di Cambria, Pennsylvania
 Brownstown – CDP della Contea di Lancaster, Pennsylvania